Blennerhassett Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blennerhassett Island (North Carolina), Madison County
 Blennerhassett Island (West Virginia), Wood County